Кувана (Міє)
Кувана (Осака)
Кувана (Айті)
Повіт Кувана